Лас Чоапас има више значења:

 Општина Лас Чоапас (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Чоапас (Лас Чоапас, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Чоапас, Ел Рабон (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику